Атла има више значења:

 Атла (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атла, Текваутитлан Атла (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Атла (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику